Название двух упразднённых американских авиакомпаний
 Midway Airlines (1976—1991) (код ИАТА — ML) — базировалась в аэропорту Мидуэй, Чикаго (Иллинойс)
 Midway Airlines (1993—2003) (код ИАТА — JI) — базировалась в Моррисвиле (Северная Каролина)

См. также 
 Мидуэй (значения)